Conomorium är ett släkte av steklar som beskrevs av Masi 1924. Conomorium ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Conomorium